ZLX – codice aeroportuale IATA del Terminal ferroviario di Londra (Regno Unito)